La Primera Temporada de RuPaul's Drag Race: All Stars se estrenó en el canal de Logo el 22 de octubre de 2012. Los participantes del programa original RuPaul's Drag Race volvieron a competir nuevamente. Los miembros del reparto fueron anunciados el 6 de agosto.

Esta temporada cuenta con 12 concursantes que regresan representando las cuatro temporadas. Las concursantes fueron juzgados por su "carisma, singularidad, nervios y talento". El ganador recibió un suministro de cosméticos MAC, un "viaje único" y $100,000 dólares. El tema que se reproduce durante la pista en cada episodio es "Sexy Drag Queen" (Dootdoot 'doot-swift' Remix) y la canción que se reproduce durante los créditos es "Responsitrannity" (Matt Pop's Edit), la última de las cuales es originalmente del álbum de RuPaul. Glamazon.

El primer episodio se introdujo varios cambios a las reglas de la competencia de las All Stars. La reinas compitieron en equipos de dos, determinadas por las propias concursantes. Ambas miembros del equipo perdedor serían eliminados cada semana. Los dos equipos peores eligieron a un miembro para hacer lip-sync por sus vidas. Las compañeras de equipo sin lip-sync tuvieron la opción durante el primer minuto de la presentación de declarar una "she-mergency" (emergencia), al presionar un botón de pánico y "etiquetar" para completar la actuación. RuPaul dedicó el primer episodio en memoria de Sahara Davenport, una concursante en la temporada 2 de RuPaul's Drag Race que murió debido a una insuficiencia cardíaca.

La ganadora de la primera temporada de RuPaul's Drag Race: All Stars fue Chad Michaels, con Raven como finalista.

Latrice Royale y Manila Luzon regresaron para la cuarta edición de All Stars llegando al quinto y sexto lugar respectivamente.

Alexis Mateo y Jujubee regresaron para la quinta edición de All Stars, Alexis llegó al quinto lugar mientras que Jujubee quedó como finalista.

Pandora Boxx y Yara Sofia regresaron para la sexta edición de All Stars: Yara llegó al décimo lugar, mientras que Pandora llegó al sexto lugar.

Concursantes 
(Edades y nombres dados al tiempo del concurso)

Tabla de eliminaciones 

 La concursante ganó RuPaul's Drag Race All Stars.
 La concursante fue finalista.
 La concursante fue eliminada sin hacer lip-sync.
 La concursante estuvo en el equipo ganador del desafío.
 La concursante recibió críticas positivas de los jueces y fue salvada.
 La concursante y fue salvada.
 La concursante recibió críticas negativas de los jueces pero fue salvada.
 La concursante estuvo en las dos última y tuvo que hacer lip-sync por su vida.
 La concursante estuvo en las últimas dos pero no tuvo que hacer lip-sync por su vida.
 La concursante no hizo lip-sync por su vida pero estuvo en el equipo perdedor y fue eliminada.
 La concursante hizo lip-sync por su vida y fue eliminada.
 La concursante reemplazó a su compañera durante el lip-sync, lo terminó y fue eliminada.

Jueces 
En orden cronológico: 
 Rachel Hunter, actriz y presentadora de reality shows
 Ross Mathews, comediante y personalidad de televisión.
 Busy Philipps, actriz
 Vicki Lawrence, actriz, comediante y cantante
 Rachel Dratch, actriz y comediante
 Janice Dickinson, modelo, fotógrafa, autora y agente de talentos
 Mary Wilson, cantante, autora y actriz
 Rosie Perez, actriz, bailarina, coreógrafa, directora y activista comunitaria
 Wendi McLendon-Covey, actriz, escritora, productora y comediante.
  Elvira, Mistress of the Dark, actriz y presentadora de televisión
 Beth Ditto, cantante, compositora y modelo
 Cheri Oteri, actriz y comediante

Lip-syncs 

 El participante / equipo fue eliminado después de su primera vez en los dos últimos.
 El participante / equipo fue eliminado después de su segunda vez en los dos últimos.
 El concursante fue eliminado después del último lip-sync.

Referencias 

RuPaul's Drag Race: All Stars
Temporadas de series de televisión de Estados Unidos de 2012
LGBT en 2012